Krokus to wydany w 1976 roku debiutancki album zespołu heavy metalowego o tej samej nazwie.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 1976